CME son unas siglas que pueden designar:

 Eyección de masa coronal, una porción de viento solar que es expulsada hacia el medio interplanetario y que tiene características dinámicas y químicas distintas del viento ambiente, conocida en inglés como Coronal mass ejection (CME).
 El Chicago Mercantile Exchange (CME), un mercado financiero estadounidense con base en Chicago.
 El Cuerpo de mozos de escuadra () policía autonómica de Cataluña.